Fifth Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fifth Avenue Historic District (Nashville, Tennessee), NRHP-ID 83004234
 Fifth Avenue Historic District (Kenbridge, Virginia), NRHP-ID 06000066